Улица Би́керниеку () — улица в Видземском предместье города Риги. На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Общая длина улицы составляет .

Улица Бикерниеку начинается от перекрёстка Густава Земгала гатве и Бривибас гатве, проходит в восточном направлении, пересекает Бикерниекский лес и продолжается до границы города Риги, за которой переходит в автодорогу .

Название улице дала старинная Бикерская лютеранская церковь Святой Екатерины, сохранившаяся до наших дней. Биккернская дорога (, ) впервые упоминается в Рижской адресной книге за 1868/1869 год. С начала XX века именуется улицей; её название никогда не изменялось.

Характерной особенностью улицы является то, что нечётные номера расположены по её правой стороне (при движении от начала к концу улицы).

Достопримечательности 
 Дом 13 — мемориальный музей Теодора Залькална.
 Дом 36 (постройки 1930 г.) является охраняемым памятником архитектуры местного значения.
 Дом 122 — поместье Каулу (Kaulu muiža).
 Дом 146 — церковь Бикеру (Biķeru baznīca), лютеранский храм, памятник архитектуры XVIII века.
 Дом 200 — поместье Брекши (Brekšu muiža)

Прилегающие улицы 
Улица Бикерниеку пересекается со следующими улицами:

Общественный транспорт 
 По улице курсируют троллейбусы 13, 14, 17 и 18 маршрутов, а также автобусы 15, 16, 21, 31 и 48 маршрутов.

Примечания

Ссылки 
 
 Rīgas ielas. Enciklopēdija. — 2. sējums. — Rīga: SIA Drukātava, 2008. — 70.—77. lpp.

Улицы Тейки
Улицы Межциемса
Улицы района Дрейлини
Улицы Юглы
Улицы района Брекши